The New Hampshire Gazette () — старинная газета, которая издаётся в городе Портсмут (Нью-Гэмпшир) (США).
В настоящее время выходит раз в две недели.

История 
Основана под названием Hartford Courant, как еженедельное издание в 1764 году, позиционирует себя как самое старое издание в США.

Издание меняло владельцев десятки раз.

См. также 
 Пресса в США

Примечания

Ссылки 
  Сайт издания
  Интервью главного редактора Стивена Фаула
 Свобода слова в США и в России («Эхо Москвы»)
 О методах американской журналистики

Газеты США